Josef Dierkes ist der Name folgender Personen:

* Josef Dierkes (Politiker, 1928) (1928–2014), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Warburg
 Josef Dierkes (Politiker, 1939) (* 1939), deutscher Politiker (CDU), MdL Niedersachsen